Премия «Выбор критиков» за лучшую режиссуру () — одна из наград, присуждаемых  на ежегодной премии «Выбор критиков».

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

Многократные номинанты

3 номинации
 Джеймс Кэмерон
 Дэмьен Шазелл
 Рон Ховард
 Кристофер Нолан

4 номинации
 Клинт Иствуд
 Дэвид Финчер

6 номинаций
 Мартин Скорсезе

9 номинаций
 Стивен Спилберг

Многократные победители
2 победы
 Альфонсо Куарон
 Сэм Мендес
 Мартин Скорсезе
 Стивен Спилберг

См. также
 Премия BAFTA за лучшую режиссуру
 Премия «Оскар» за лучшую режиссуру
 Премия «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
 Премия «Независимый дух» лучшему режиссёру

Примечания

Режиссура
Премии за режиссуру